The Section (band), een Amerikaanse band in de jaren zeventig en tachtig
 The Section (film), Hongaarse dramafilm uit 1995 van Péter Gothár